Москалёва — женская форма фамилии .

 Известные носительницы 
 Москалёва, Алёна Анатольевна (род. 1990) — российская самбистка.
 Москалёва, Анастасия Игоревна (род. 1994) — российская кёрлингистка.
 Москалёва, Лариса (род. 1974) — узбекская певица.
 Москалёва (Богданова, Налёткина), Надежда Игоревна (род. 1976) — российская волейболистка и тренер.